Elena Sánchez puede referirse a:

 Elena Sánchez Caballero (n. 1957), periodista y presentadora española, actual presidenta de RTVE;
 Elena Sánchez Ramos (c. 1965-2016), periodista y directiva de televisión española, principalmente en el grupo PRISA;
 Elena Sánchez Sánchez, en los créditos Elena S. Sánchez (n. 1979), periodista y presentadora de televisión española, principalmente de TVE;
 Elena Sánchez González (n. 1994), waterpolista española.